Laurens County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Laurens County, Georgia 
 Laurens County, South Carolina